Schneidenbach ist der Familienname folgender Personen:
 Dyrck Schneidenbach  (* 1964), deutscher Ingenieur und Politiker (CDU)
 Robby Schneidenbach (* 1965), deutscher Fußballspieler
 Vera Schneidenbach (* 1941), deutsche Sängerin

Schneidenbach ist der Name des folgenden Ortsteils:
 Schneidenbach, Ortsteil der Stadt Reichenbach im Vogtland, Vogtlandkreis, Sachsen